Název Vyšný může zančit:
 Vyšný (Český Krumlov), část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov
 Vyšný (Křišťanov), zaniklá ves na území obce Křišťanov v okrese Prachatice